Kislino (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Kislino (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Kislino (Leningrad) - dorp in de Russische oblast Leningrad
 Kislino (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol